Internazionali BNL d'Italia 2009 var en professionel tennisturnering for både mænd og kvinder, der blev spillet udendørs på grusbaner i Foro Italico i Rom, Italien. For mændenes vedkommende var den sæsonens fjerde ATP World Tour Masters 1000-turnering på ATP World Tour 2009 og blev spillet den 25. april – 4. maj 2009. Kvinderne spillede ugen efter, den 3. – 9. maj 2009, og på WTA Tour 2009 var turneringen kategoriseret som en WTA Premier. Turneringen var den 66. udgave af Internazionali BNL d'Italia og havde en samlet præmiesum på € 2.750.000 til mændene og $ 2.000.000 til kvinderne. På grund af et sponsorat fra banken Banca Nazionale del Lavoro (BNL) blev turneringen afviklet under navnet Internazionali BNL d'Italia.

Resultater

Herresingle 

Hovedturneringen havde deltagelse af 56 spillere. Heraf havde de 45 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens syv spillere kvalificerede sig via kvalifikationsturneringen. Endelig var fire spillere blevet tildelt et wildcard.

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første runde – kvartfinaler

Damesingle 

Hovedturneringen havde deltagelse af 56 spillere. Heraf havde de 45 fået adgang på grundlag af deres placering på verdensranglisten, mens syv spillere kvalificerede sig via kvalifikationsturneringen. Endelig var fire spillere blevet tildelt et wildcard.

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første runde – kvartfinaler

Kilder / eksterne henvisninger 
Internazionali BNL d'Italia  
ATP World Tour – Internazionali BNL d'Italia

Resultater 
ATP World Tour – Internazionali BNL d'Italia 2009 – Herresingle 
ATP World Tour – Internazionali BNL d'Italia 2009 – Herresingle – kvalifikation 
ATP World Tour – Internazionali BNL d'Italia 2009 – Herredouble

Noter 

WTA Tour 2009
ATP Tour 2009